– monitore
 – nave da battaglia della classe Nevada
 – sottomarino lanciamissili della classe Ohio